

Fumetto 
 Violator  – personaggio della serie Spawn

Musica 
 Violator  – album dei Depeche Mode del 1990
 Violator  – gruppo musicale thrash metal brasiliano
 Violator Records  – etichetta discografica statunitense
 Violator: The Album  – compilation del 1999 pubblicata dalla Violator Records
 Violator: The Album, V2.0  – compilation del 2001 pubblicata dalla Violator Records